Риџланд има више значења:
 Риџланд (Јужна Каролина)
 Риџланд (Висконсин)
 Риџланд (Мисисипи)